Mas Martí o Can Martí (mas a Tossa), mas al terme de Tossa de Mar (la Selva)
 Mas Martí (Balsareny), casa pairal de Balsareny (Bages), documentada des del segle XV
 Mas Martí (Bellver de Cerdanya), mas a Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya) 
 Mas Martí (Blanes), immoble al municipi de Blanes (la Selva) 
 Mas Martí (Massanes), masia aïllada a Massanes (la Selva) 
 Mas Martí (la Torre de Claramunt), mas a la Torre de Claramunt (Anoia) 
 Castellot del Mas Martí, fortalesa de la Llacuna (l'Anoia) declarada bé cultural d'interès nacional